Work, filme de 1915 estrelando Charlie Chaplin
Work (wrestling profissional)
Work: A Story of Experience, romance por Louisa May Alcott
Work (pintura)
Working Girl, filme de 1988 de Mike Nichols

Música
The Work - uma banda
Work (álbum de Shout Out Louds)
Work (canção de Kelly Rowland)
Work (canção de Ciara)
Work (canção de Jars of Clay song)
Work (canção de Jimmy Eat World)
Work (canção de The Saturdays)
Work (canção de Iggy Azalea)
Work (canção de Rihanna)
Work Bitch, canção de Britney Spears

Ou ainda:
Work Records
Work, Work, álbum por N Dubz

Veja também
Works
Trabalho (desambiguação)

Desambiguação